Apocyclops viduus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1933 roku przez niemieckiego zoologa Friedricha Kiefera.

Przypisy

Bibliografia 
 Walter, T. Chad (2012). Apocyclops viduus (Kiefer, 1933). In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species

Apocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1933 roku